
Dit is een lijst met afleveringen van de Amerikaanse televisieserie Star Trek: Enterprise. De serie telt vier seizoenen. Een overzicht van alle afleveringen is hieronder te vinden.

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4 

 
Star Trek: Enterprise